Blades kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Mount Blades,

USA 

 Blades (ort), Delaware, Sussex County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar